Krivoklát (Slowakije)
Křivoklát (Tsjechië)